Bernardus Reinierus Franciscus van Vlijmen (1843-1919), Nederlands militair
Bernard van Vlijmen (1895-1977), Nederlands kunstschilder en grafisch ontwerper
Koos van Vlijmen (1909-1989), Nederlands graficus
Thijs van Vlijmen (1930-), Nederlands politicus
Jan van Vlijmen (1935-2004), Nederlands componist
Lies van Vlijmen, (1935-), Nederlands keramiste
Irene van Vlijmen (1940-2007), Nederlands mozaïekkunstenares
Coen van Vlijmen (1970-), Nederlands acteur
Mara van Vlijmen (1979-), Nederlands actrice